Санта Рита Дос има више значења:

 Санта Рита Дос (Тапачула), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Санта Рита Дос (Сан Висенте Танкуајалаб), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Санта Рита Дос (Гвемез), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Санта Рита Дос (Октун), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику